Le  Dieu de l'Orage du Hatti est la principale divinité du panthéon des Hittites, grand dieu de la royauté et protecteur du souverain et de son royaume. Son nom en hittite est inconnu, dans les textes dans cette langue il est identifié par les idéogrammes (sumérogrammes) U ou IM. En hatti, son nom était Taru, en louvite Tarhun, Tarhunta ou Tarhunna. L'étymologie de Tarhunna signifie « Celui-de-la-Foudre ».

Le Dieu de l'Orage est plus largement une divinité « météorologique » qui commande la pluie, la tempête, le tonnerre, les éclairs, il a pu aussi être proposé qu'il avait un aspect chthonien, étant lié aux eaux souterraines et aux sources d'eau qui étaient des espaces importants dans les cultes de l'Anatolie de l'âge du Bronze. 

Le Dieu de l'Orage était la principale divinité des populations indo-européennes de l'Anatolie de l'âge du bronze et de l'âge du fer, Hittites, Louvites et Palaïtes. Il se décline en de nombreuses hypostases, en général distinguées en fonction de leur lieu de culte principal, en premier lieu le Dieu de l'Orage de Nerik et le Dieu de l'Orage de Zippalanda, vus comme les fils du Dieu de l'Orage du Hatti. Ces dieux sont assimilés à la grande divinité hourrite, Teshub.

Dans la mythologie hittite, le principal récit qui nous est parvenu mettant en scène le dieu Tarhu est son affrontement contre le serpent Illuyanka.

Son temple principal est le Grand Temple, ou Temple 1, de la capitale hittite Hattusa (site actuel de Boğazkale).

Un dieu hatti ? 
Taru, dieu de l'Orage des autochtones d'Anatolie, les Hattis, est généralement considéré comme faisant partie de la religion hattie. Pour justifier cela, on rappelle que ce théonyme est mentionné dans les textes écrits en langue hattie, un parler autochtone non indo-européen. Norbert Oettinger a ainsi proposé de voir en Tarhunna une influence des Hattis sur les Hittites qui auraient abandonné le nom de leur dieu de l'Orage indo-européen *Perkwuh3-no- pour bâtir leur dieu de l'Orage Tarhunna à partir d’un jeu de mots sur le nom du présupposé dieu de l'Orage « hatti » Taru, auquel fut ajouté un suffixe hittite. Raphaël Nicolle juge cette hypothèse peu probable et présuppose que le théonyme Taru est au contraire une invention hittite. Selon lui, s'il a existé un dieu de l'Orage autochtone, celui-ci fut syncrétisé avec celui des Indo-Européens arrivés en Anatolie, probablement vers le  millénaire.

Références

Bibliographie 
 Raphaël Nicolle, Les dieux de l'orage Jupiter et Tarhunna: Essai de religion comparée, Editions L'Harmattan, 2018, 
  H. Deighton, The "Weather-God" in Hittite Anatolia: An examination of the archaeological and textual sources, Oxford, 1982 
  A. R. W. Green, The Storm-God in the Ancient Near East, San Diego, 2003, .

Dieu hittite
Divinité liée aux orages